Chlodwig zu Hohenlohe-Schillingsfürst – statista tedesco
 Francesco Giuseppe di Hohenlohe-Schillingsfürst – principe di Hohenlohe-Schillingsfürst
 Gottfried von Hohenlohe-Schillingsfürst – diplomatico austriaco
 Gustav Adolf von Hohenlohe-Schillingsfürst – cardinale tedesco
 Konrad zu Hohenlohe-Schillingsfürst – politico austriaco
 Vittorio I Hohenlohe-Schillingsfürst – nobile tedesco